Onderdistrict in Indonesië
 Karangdowo (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Karangdowo (Karangdowo), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Karangdowo (Kedungwuni), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Karangdowo (Weleri), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Karangdowo (Sumberejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java